Zielgerät 1229 Vampir (ZG 1229) — немецкий прибор ночного видения времён Второй мировой войны. Устанавливался на автомат StG 44, также по желанию можно было устанавливать его на пулемёты MG-34 и MG-42. Прибор собирался компанией CG Haenel.

Описание 
Масса прибора — около 2,25 кг. Имелось зажимное крепление на Sturmgewehr 44. К устройству (и инфракрасному оборудованию) прилагался аккумулятор массой 13,5 кг и батареи для питания инфракрасного устройства. Батареи размещались на опорной раме (Tragegestell 39) на спине солдата.

В основе прибора лежали лампочки под фильтром, который пропускал только инфракрасную часть света. В отличие от современных приборов ночного видения, ZG 1229 мог работать исключительно при наличии ламп: электронно-оптический преобразователь нулевого поколения не мог усилить имеющийся свет в достаточном количестве. По этой причине прибор относится к активным приборам ночного видения.

Применение 
Производство небольших партий началось в 1944 году, но первые из них поступили на вооружение только в феврале 1945 года. К концу войны 310 таких приборов использовались в вермахте, преимущественно на Восточном фронте. В отчетах очевидцев того времени можно прочитать о «снайперах, которые охотились на противников ночью с большими несветящимися фарами, установленными на столь же огромных оптических прицелах». Подобные устройства также устанавливались на пулеметы MG34 и MG42.

Ссылки 
 German Infrared Night-Vision Devices – Infrarot-Scheinwerfer 
 War Thunder: Zielgerät 1229 Vampir 

Оптические приборы
Приборы ночного видения
Военная техника Германии периода Второй мировой войны